

Geografia
Cláudio – comune dello stato di Minas Gerais (Brasile)

Onomastica
Claudio – nome proprio di persona maschile

Persone
Claudio – imperatore romano del I secolo.
Claudio II il Gotico – imperatore romano del III secolo
Claudio – vescovo di Torino (780-828)

Altro 
 Claudio – album di Claudio Baglioni del 1985

Pagine correlate
Claudia (disambigua)
Appio Claudio Pulcro